Jason Lee peut désigner :
 Jason Lee (1803-1845), mssionnaire et pionnier canadien ;
 Jason Lee (né en 1970), acteur et producteur de cinéma américain ;
 Jason Scott Lee (né en 1966), acteur américain ;
 Jason Lee Scott, personnage de fiction de la franchise Power Rangers ;
 Jason Lee (né en 1992), catcheur chinois.